Cedar Grove puede referirse a:
Antigua y Barbuda
Cedar Grove (Antigua y Barbuda)

Canadá
Cedar Grove (Ontario)

Estados Unidos
Cedar Grove (Carolina del Norte)
Cedar Grove (Luisiana) 
Cedar Grove (Florida)
Cedar Grove (Indiana)
Cedar Grove (Nueva Jersey)
Cedar Grove (Nuevo México)
Cedar Grove (Virginia Occidental)
Cedar Grove (Wisconsin)